Гиповолеми́я — уменьшение объёма циркулирующей крови. Гиповолемия проявляется в неадекватном конечно-диастолическом давлении, что приводит к уменьшенному сердечному выбросу и снижению перфузии.

Причины 
Частыми причинами гиповолемии являются обезвоживание (дегидратация), кровотечение, тяжёлые ожоги и действие лекарственных средств (например, мочегонных или сосудорасширяющих, неадекватный выбор параметров гемодиализа).

Последствия 
Тяжёлая гиповолемия приводит к гиповолемическому шоку.
Гиповолемия стимулирует выделение вазопрессина, который повышает артериальное давление, вследствие чего усиливается кровоток и улучшается питание органов и тканей.

Снижение объёма циркулирующей крови может привести к недостаточности ряда внутренних органов, повреждению почек, головного мозга и смерти.

См. также 
 Обезвоживание
 Гиповолемический шок
 Шок
 Гидремия
 Гипергидратация

Литература 
 Олигемия  // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 17.

Ссылки 
 Стартовая терапия при гиповолемии у детей. Гиповолемия является одним из наиболее частых компонентов критических состояний в детском возрасте. / MEDICAL EXPRESS > 3 > 2013

Кровь